Higher Ground steht für:

 Higher Ground (1988), kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Day (1988) 
 Higher Ground (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2000)
 Higher Ground – Der Ruf nach Gott, US-amerikanischer Film von Vera Farmiga (2011) 
 Higher Ground Productions, US-amerikanisches Medienunternehmen